Arrows v angličtině znamená šípy. Kromě toho se může jednat o:

Arrows (australská skupina) – australská indierocková hudební skupina 
Arrows (skupina) – britská glamrocková hudební skupina 
Arrows – závodní tým formule 1